Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-François Bachelot e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Daniel Kiernan e David Sherwood 7-64, 5-7, 7-65.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  David Prinosil (semifinali)
 Daniele Bracciali /  Alexander Peya (quarti di finale)

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Raphael Durek /  Ryan Henry (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 2003